Начики — топонимы в России

 Начики — посёлок в Елизовском районе Камчатского края.
 Начики — упразднённое село в Елизовском районе Камчатского края.
 Начики —  река на Камчатке.